Franciaország
Savennes, település Creuse megyében
Savennes, település Puy-de-Dôme megyében